Роберт Брюс:
 Роберт I Брюс — шотландський король (з 1306 р.).
 Роберт Брюс (автор) — містичний письменник з Австралії.